Gopal ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gopal (* 1947), seychellischer Hürdenläufer
 Manoranjan Shill Gopal (* 1964), bangladeschischer Politiker
 Ram Gopal (* 1925), indischer Schriftsteller und Historiker
 Sam Gopal, malaysischer Tabla-Spieler